Offline, synonyme d'En ligne et hors-ligne ;
  de Guano Apes ;
 Offline est un film dramatique belge réalisé par Peter Monsaert ;
OfflineTV, groupe américain regroupant de nombreux vidéastes ;
 .